Імпера́тор Ве́нь ( або , «імператор-просвітитель») — скорочена форма посмертного імені імператорів Китаю. Надавався правителям, які мали видатні заслуги в галузі внутрішньої політики і господарювання. Інші назви — Вень-ді, Веньді.

Китай 
 Імператор Вень — п'ятий імператор династії Хань (179 — 157 до Р.Х.).
 Імператор Вень — перший імператор династії Суй (581—604)
 Імператор Вень — другий імператор династії Цін (1626 — 1643).

Вень